Exército Branco — na sequência da Revolução Russa de 1917 e da guerra civil que se lhe seguiu, os apoiantes da causa monárquica eram chamados "brancos"
 Bielorrussos — também chamados russos-brancos
 Rutênia — também chamada de Rússia Branca
 White Russian (bebida) — coquetel à base de vodca, licor de café e creme de leite

Desambiguação